Knüsli ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Knüsli (1841–1921), Schweizer Politiker und Eisenbahnindustrieller
 Hans Knüsli-Unholz (* 1815), Schweizer Notar und Kantonsrat
 Ida Sträuli-Knüsli (1847–1918), Gründerin des Frauenbunds Winterthur